Walter Lang (pianist, 1896), Zwitsers pianist
 Walter Lang (pianist, 1961), Duits pianist
 Walter Lang (regisseur), Amerikaans regisseur
 Walter Lang (voetballer), Duitse voetballer en trainer
 Walter Lang (botanicus), Duitse docent en botanicus
 Walter Lang (archeoloog), Duitse archeoloog
 Walter Lang (jurist), Duitse jurist en rechter